Александр Васильевич Преображе́нский (1890—1963) — советский хормейстер, оперный певец (тенор), музыкальный педагог. Народный артист Казахской ССР (1938). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

Биография 
Родился  в Калуге в дворянской семье. В 1900—1910 годах обучался в Московском Синодальном училище, затем до 1914 года — пению в Московской консерватории (класс Умберто Мазетти). В 1914—1915 годах выступал в провинциальных оперных труппах. В 1916—1919 годах солист Московского Народного дома. Гастролировал в Казани, Перми и Екатеринбурге. С 1919 года хормейстер в Государственной Малой опере и Передвижной опере «Наш театр» (Москва). В 1930—1936 годах руководитель вокально-хорового коллектива типографии «Красный пролетарий» и одновременно преподаватель пения в общеобразовательной школе. В 1932—1936 годах хормейстер ГАБТ, в 1936—1939 годах — объединённой Русской и Казахской оперы (КазАТОБ имени Абая). В 1939—1948 годах главный хормейстер СвАТОБ имени А. В. Луначарского. В 1940 году художественный руководитель УрНХ. С 1942 года преподаватель, в 1944—1951 годах зав. кафедрой хорового дирижирования СГК имени М. П. Мусоргского (с 1947 года профессор, в 1948—1949 годах проректор по учебной части, в 1949—1950 годах ректор). В 1951—1952 годах руководитель РРХК (Москва). В 1951—1963 годах профессор дирижёрско-хоровой кафедры МГК имени П. И. Чайковского.

Умер 3 августа 1963 года в Москве. Похоронен на Пятницком кладбище.

Творчество

Оперные партии 
 1918 — «Федора» У. Джордано — Лориса; «Джоконда» А. Понкьелли — Энцо
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Финн
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Владимир Игоревич
 «Хованщина» М. П. Мусоргского — князь Василий Голицын
 «Демон» А. Г. Рубинштейна — князь Синодал
 «Черевички» П. И. Чайковского — Вакула
 «Мазепа» П. И. Чайковского — Андрей
 «Фауст» Ш. Гуно — Фауст
 «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно — Ромео
 «Риголетто» Дж. Верди — Герцог
 «Бал-маскарад» Дж. Верди — Ричард
 «Тоска» Дж. Пуччини — Каварадосси
 «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини — Пинкертон
 «Таис» Ж. Массне — Никиас
 «Галька» С. Монюшко — Йонтек

Дирижировал спектаклями 
  — «Иван Сусанин» М. И. Глинки
  — «Опричник» П. И. Чайковского
  — «Емельян Пугачёв» М. В. Коваля; «Гроза» В. Н. Трамбицкого
  — «Отелло» Дж. Верди (совместно с А. Э. Маргуляном)

Награды и премии 
 народный артист Казахской ССР (1938)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за дирижирование оперным спектаклем «Отелло» Дж. Верди, поставленным на сцене Свердловского АТОБ имени А. В. Луначарского

Литература 
 Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижёры. 3-е изд. М., 1963. С. 162—166.; Советские хоровые дирижёры. М., 1986. С. 172.

Ссылки 
 Преображенский Александр Васильевич 

Народные артисты Казахской ССР
Хоровые дирижёры СССР
Хоровые дирижёры России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Ректоры Уральской консерватории
Теноры